Leo Trovati (1912-...) – calciatore italiano
 Lia Trovati (1965) – ex danzatrice su ghiaccio italiana